E621 ist:
 als Lebensmittelzusatzstoff Mononatriumglutamat
 ein Pseudonym von Tom Middleton (* 1971), britischer Musiker, DJ, Remixer und Musikproduzent